Betulia correspond à :

Colombie 
San Juan de Betulia dans le département de Sucre ;
Betulia dans le département de Santander.
 Betulia dans le département d'Antioquia.

Autres 
 Betulia liberata, un oratorio de Mozart.
 (1580) Betulia, un astéroïde.

Homonymie de toponyme